Ana Jakšić (1986) – pallavolista serba 
 Đura Jakšić (1832-1878) – scrittore e pittore serbo
 Dušan Jakšić (1925-2009) – cantante e attore jugoslavo e serbo
 Jovana Jakšić (1993) – tennista serba
 Marko Jakšić (1987) – calciatore serbo
 Milovan Jakšić (1909-1953) – calciatore jugoslavo
 Nenad Jakšić (1965) – calciatore jugoslavo, serbo dal 2006
 Nikola Jakšić (1997) – pallanuotista serbo